Trichobotrys är ett släkte av svampar. Trichobotrys ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trichobotrys